Юшке́вичи () — остановочный пункт в Барановичском районе Брестской области.

Железнодорожная платформа находится между станцией Погорельцы и остановочным пунктом Крошин.

Платформа расположена неподалёку от деревни Юшковичи и Кломпики.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси 

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги